Con el nombre Fram nos podemos referir a muchas cosas diferentes:
 varios barcos con ese nombre:
 al Fram, un barco noruego de exploración polar, utilizado por Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, Oscar Wisting y Roald Amundsen entre 1893 y 1912;
 a otro barco finlandés, construido en 1958 y bautizado originalmente Axel Enström, renombrado Fram;
 un barco de crucero noruego de la compañía Hurtigruten Group, el Fram;
 a varios veleros de regata con el nombre Fram, propiedad de Harald V, el rey de Noruega. Logró coronarse campeón del mundo navegando en el Fram X en 1987 y usa desde 2006 el Fram XVI;
 a la Expedición Fram (1893-96), un intento del explorador noruego Fridtjof Nansen de llegar al Polo Norte geográfico;
 al estrecho del Fram, un pasaje desde el Océano Ártico hasta el mar de Groenlandia y el mar de Noruega, entre Groenlandia y Spitsbergen;
 a Framheim, literalmente «Hogar del Fram», la base de Amundsen en la bahía de las Ballenas en la Antártida durante su expedición para llegar al Polo Sur;
 a Fram, una obra de teatro de Tony Harrison, estrenada en el National Theatre de Londres en 2008, basada en la historia de la expedición del Fram;
 al distrito de Fram, en Paraguay;
 al pequeño cráter Fram, en Marte, visitado por el Mars Exploration Rover (Opportunity) en 2004;
 a Fram, ursul polar (‘Fram, el oso polar’), un libro infantil escrito por  el rumano Cezar Petrescu;
 a «Fram», una canción del grupo británico de post rock iLiKETRAiNS;
 a Fram, un personaje ficticio de la raza de los éothéod creado por J. R. R. Tolkien para su legendarium de la Tierra Media;
 a la memoria FRAM, un tipo de memoria de estado sólido basada en el efecto ferroeléctrico;
 al Fram Reykjavík, equipo de fútbol islandés; o
 al FRAM CQ, equipo de fútbol de California del Sur.